skyline (panorama) – widok na miasto
 Skyline (film) – amerykański film z 2010 roku
 Nissan Skyline – sportowy samochód klasy średniej
Miejscowości w USA:
 Skyline – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jackson
 Skyline – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth